Кройер — датская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Делиль де ла Кроер, Людовик (ок. 1685—1741) — французский астроном, профессор астрономии, экстраординарный академик Петербургской Академии наук.
 Кройер, Мария (1867—1940) — датская художница.
 Кройер, Педер Северин (1851—1909) — датский художник.
 Кройер, Теодор (1873—1945) — немецкий музыковед.

См. также 
 Крёйер